Села:
 Артема — Луганська область, Станично-Луганський район

 Артема — колишня назва села Надія (Донецька область, Добропільський район)
 Артема — колишня назва села Жереб'яче (Луганська область, Краснолуцька міська рада)
 Артема — колишня назва села Трудомирівка (Одеська область, Великомихайлівський район)
 Артема — колишнє село Миколаївської сільської ради Красноармійського району Донецької області, зняте з обліку рішенням Донецької обласної ради народних депутатів від 29 червня 1996 року.
Селища:
 Артема — колишня назва селища Довга Балка (Донецька область, Костянтинівський район)
 селище імені Артема — назва міста Кипуче Луганської області у 1923–1938 роках